Het ATP-toernooi van Madrid 2005 werd gehouden van 17 tot 23 oktober.Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Madrid Arena in Madrid, Spanje.

Het toernooi van 2005 trok 120.440 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Madrid
ATP-toernooi van Madrid